Rawert ist der Familienname von

 Mechthild Rawert (* 1957), deutsche Politikerin
 Peter Rawert (* 1959), Jurist und Zauberkünstler

Siehe auch:
 Ra-Wert